Le sigle UCI peut désigner :
 L'Union cycliste internationale
 L'Université de Californie à Irvine, Irvine CA, États-Unis
 L'Union communiste internationaliste (trotskiste)
 Universal Chess Interface, un protocole informatique utilisé par des moteurs d'échecs et des interfaces.
 Unión de Créditos Inmobiliarios, établissement de crédit espagnol filiale des groupes BNP Paribas et Grupo Santander
L'Union des communistes italiens (marxistes-léninistes), un ancien groupe maoïste italien.